Kralj ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kralj (* 1994), slowenische Fußballnationalspielerin
 Borut Kralj (* 1980), slowenischer Naturbahnrodler
 Branko Kralj (1924–2012), jugoslawischer Fußballtorhüter
 France Kralj (1895–1960), slowenischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Ivica Kralj (* 1973), serbisch-montenegrinischer Fußballtorhüter
 Ivo Kralj (* 1999), kroatischer Fußballspieler
 Jure Kralj (* 1984), slowenischer Eishockeyspieler
 Mateja Kralj (* 1985), slowenische Naturbahnrodlerin
 Matic Kralj (* 1983), slowenischer Eishockeyspieler
 Matthias Kralj (* 1933), österreichischer Bühnenbildner
 Nenad Kralj (* 1957), deutscher Arbeitsmediziner und Hochschullehrer
 Niko Kralj (1921–2013), slowenischer Designer
 Petar Kralj (1941–2011), serbischer Schauspieler
 Tone Kralj (1900–1975), slowenischer Bildhauer und Maler 

Siehe auch:
 Kral